Leib steht für:

 Leib, der Körper von lebenden Menschen und Tieren

Leib ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Leib (1900–nach 1934), deutscher Berufsverbrecher
 Günther Leib (* 1927), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Heinz Leib (* 1927), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Johannes Leib (1591–1666), deutscher Arzt, Jurist, Theologe, Dichter und Liederdichter
 Kilian Leib (1471–1553), deutscher humanistischer Prior 
 Mani Leib (1883–1953), jiddischsprachiger Dichter
 Michael Leib (1760–1822), US-amerikanischer Politiker
 Owen D. Leib († 1848), US-amerikanischer Politiker

Der Leib ist der Titel folgender Zeitschriften:
 Der Leib, Lebensreform-Zeitschrift (1919–1922)
 Der Leib, Beiblatt der populärwissenschaftlichen Zeitschrift Urania

LEIB steht für:
 Flughafen Ibiza in Spanien (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Laib (Begriffsklärung)
 Leip

Abkürzung